Румыния принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке (Австрия) в десятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

Бобслей 

 Мужчины

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Хоккей 

 Мужчины
 Состав команды

 Тренеры — Штефан Ионеску и Йоан Тирон
 Врач — Вирджил Игнат

 Квалификационный этап

 Групповой этап

 Итоговое место — 7

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Профиль на Sports-Reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1976 года
Спорт в Румынии в 1976 году